FHS (, «стандарт иерархии файловой системы») — стандарт, унифицирующий местонахождение файлов и каталогов с общим назначением в файловой системе UNIX. На данный момент большинство UNIX-подобных систем в той или иной степени следует этим правилам. Например, обычная база данных о пользователях всегда хранится в файле /etc/passwd.

Текущая версия стандарта — 3.0, анонсирована 3 июня 2015 года.

Для получения справки об используемой в ОС системе каталогов иногда существует команда hier либо man hier.

Основные сведения 
Процесс разработки стандарта иерархии файловой системы начался в августе 1993 года с попыток упорядочить структуру каталогов и файлов в операционной системе GNU/Linux. 14 февраля 1994 года был выпущен FSSTND (Filesystem Standard), стандарт файловой системы, специфичной для GNU/Linux. Последующие версии были выпущены 9 октября 1994 года и 28 марта 1995 года.

В начале 1996 года сообщество разработчиков BSD присоединилось к разработке новой версии FSSTND с целью разработать стандарт, пригодный для всех UNIX-подобных операционных систем. Имя стандарта при этом было изменено на Filesystem Hierarchy Standard.

FHS поддерживается Free Standards Group — некоммерческой организацией, в составе которой находятся крупные разработчики программного и аппаратного обеспечения, такие как HP, Red Hat, IBM и Dell. Однако основная часть разработчиков дистрибутивов, включая и тех, кто входит в состав Free Standards Group, не следует стандарту полностью. В частности, пути, специально созданные группой, такие как /srv, практически нигде не используются. Некоторые Linux-системы отвергают FHS и следуют своему собственному стандарту, как, например, GoboLinux.

Так как FHS начиналась как инициатива Linux-сообщества, другие UNIX и UNIX-подобные операционные системы полностью игнорируют её в пользу своих собственных систем, которые иногда распространены довольно широко. Например, Mac OS X использует такие имена, как /Library/, /Applications/ и /Users/ вместе с традиционными именами UNIX-иерархии.

Структура каталогов 

В FHS все файлы и каталоги находятся внутри корневого каталога, даже если они расположены на различных физических носителях. Однако некоторые из каталогов могут присутствовать только в случае, если установлено определённое программное обеспечение, такое как, например, X Window System.
Большая часть этих каталогов существует во всех UNIX-подобных операционных системах и используется похожим образом.

Разделение на системные и пользовательские каталоги 
Разделение на системные (например, /etc, /bin) и пользовательские каталоги необходимо для следующих целей:
 Упрощение резервного копирования. Системные файлы обычно просто установлены с дистрибутива ОС и наибольшую ценность представляют личные файлы пользователя.
 Безопасность. Обычно пользователь имеет доступ на запись только в домашний каталог, так что в случае запуска «червя» он не сможет заразить системные файлы.
 Совместный доступ из разных ОС:
 можно установить несколько систем на один компьютер, назначив им один домашний надкаталог;
 можно хранить системные файлы на отдельном сервере, а на тонком клиенте хранить только каталог /home;
 можно обеспечить сотруднику доступ с любого компьютера фирмы, разместив каталог /home на сервере с домашними каталогами всех сотрудников.

Домашний каталог суперпользователя (root) находится в /root, а не в /home/root, так как учётная запись суперпользователя предназначена исключительно для администрирования операционной системы. Это помогает повысить надёжность системы: /root обычно располагается на том же разделе, где и система, что позволяет производить обслуживание и настройку операционной системы, смонтировав лишь корневой раздел.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Filesystem Hierarchy Standard
 Filesystem Hierarchy Standard 3.0, Linux Foundation (3 июня 2015)
 Filesystem Hierarchy Standard 2.3 (29 января 2004)
 Для чего нужен каждый каталог в Linux или структура директорий ОС Линукс
 Стандарт на структуру каталогов файловой системы
 

Файловые системы
Компьютерные и телекоммуникационные стандарты
Linux